North American P-51 Mustang — американский одноместный истребитель.
 North American F-82 Twin Mustang — американский двухместный истребитель.
 Cessna Citation Mustang — турбовентиляторный двухмоторный сверхлёгкий самолёт деловой авиации. 
 M22 Mustang — лёгкий самолёт компании Mooney Airplane Company.